Сэмюэл Мойн (, род. 1972) — американский учёный.

С 2014 года профессор права и истории Гарварда, ранее профессор истории Колумбийского университета. Доктор философии (2000), доктор права (2001).

Область исследовательских интересов Мойна — в современной европейской интеллектуальной истории, в особенности Франции и Германии, истории политических и правовых учений, исторической и критической теории, иудаистике, истории и теории прав человека.

Окончил Университет Вашингтона в Сент-Луисе (бакалавр истории и французской литературы, 1994). Степень доктора философии в области современной европейской истории получил в Калифорнийском университете в Беркли (2000) и степень доктора права получил в Гарвардской школе права (2001). Работал на истфаке Колумбийского университета, был именным профессором истории.

Автор нескольких книг.

В 2008 году стал стипендиатом Гуггенхайма.

Ссылки 
 На сайте исторического факультета Гарварда
 На сайте Гарвардской школы права

Выпускники Гарвардской школы права
Доктора права
Преподаватели Колумбийского университета
Профессора Гарвардского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли